Forest (englisch Wald, Forst) steht für:

 Forest (Band), britische Folkband
 Forest Laboratories, US-amerikanischer Pharmakonzern
 Forest Motor Car Company, US-amerikanischer Automobilhersteller
 Nottingham Forest, englischer Fußballclub

Forest ist der Name folgender Orte

in Belgien:
 Forest/Vorst, Gemeinde in der Hauptstadtregion Brüssel

in Frankreich:
 Forest-en-Cambrésis
 Forest-l’Abbaye
 La Forest-Landerneau
 Forest-Montiers
 Forest-Saint-Julien
 Forest-sur-Marque

in Kanada:
 Forest (Ontario)

in den Vereinigten Staaten:
 Forest (Alabama)
 Forest (Delaware)
 Forest (Idaho)
 Forest (Indiana)
 Forest (Kalifornien)
 Forest (Louisiana)
 Forest (Maine)
 Forest (Mississippi)
 Forest (New York)
 Forest (North Carolina)
 Forest (Ohio)
 Forest (Virginia)
 Forest (Washington)
 Forest (Wisconsin), im St. Croix County
 Forest (Town, Fond du Lac County), Town(ship) in Wisconsin
 Forest (Town, Richland County), Town(ship) in Wisconsin
 Forest (Town, St. Croix County), Town(ship) in Wisconsin
 Forest (Town, Vernon County), Town(ship) in Wisconsin

Forest ist der Familienname folgender Personen:
 Dan Forest (* 1967), US-amerikanischer Politiker
 Delphine Forest (1966–2020), französische Schauspielerin
 Emmelie de Forest (* 1993), dänische Sängerin
 Eva Forest (1928–2007), spanische Schriftstellerin und Verlegerin
 Fred Forest (* 1933), algerisch-französischer Medienkünstler, Maler, Grafiker und Hochschullehrer
 Henry S. De Forest (1847–1917), US-amerikanischer Politiker

 John Forest (1471–1538), englischer Franziskaner-Minorit und Märtyrer
 John William De Forest (1826–1906), US-amerikanischer Schriftsteller
 Josée Forest-Niesing (1964–2021), kanadische Politikerin
 Karl Forest (1874–1944), österreichischer Schauspieler und Theaterregisseur
 Lee De Forest (1873–1961), US-amerikanischer Ingenieur und Erfinder
 Lockwood de Forest (1850–1932), US-amerikanischer Innenarchitekt und Maler
 Marian de Forest (1864–1935), amerikanische Journalistin, Dramatikerin und Frauenrechtlerin
 Mark Forest (1933–2022), US-amerikanischer Schauspieler und Bodybuilder
 Michael Forest (* 1929), US-amerikanischer Schauspieler und Synchronsprecher
 Robert E. De Forest (1845–1924), US-amerikanischer Politiker
 Roy De Forest (1930–2007), US-amerikanischer Maler

Siehe auch:
 Forest City
 Forest Hill
 Forest Township
 A Forest, Song von The Cure
 DeForest
 The Forest
 Forrest